Михайловский сельский совет () — входит в состав Великобагачанского района Полтавской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в с. Михайловка.

История 
 1939 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Михайловка 
 с. Кульбашное 
 с. Марьянское

Ликвидированные населённые пункты совета 
 с. Зайцев

Примечания